Do soutěže mužské čtyřhry na melbournském Australian Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl italský pátý nasazený pár Simone Bolelli a Fabio Fognini, jehož členové nestačili ve 2. kole na nenasazenou francouzskou dvojici Adrian Mannarino a Lucas Pouille.

Deblovou soutěž vyhrál sedmý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal zkušenou kanadsko-českou dvojici, složenou ze 43letého Daniela Nestora a 37letého Radka Štěpánka, po třísetovém průběhu. Oba získali první grandslamový titul v mužské čtyřhře. Murray tak po Wimbledonu 2015 a US Open 2015 odehrál třetí grandslamové finále v řadě a připsal si patnáctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour. Soares si odvezl dvacátý druhý takový triumf. Nestor nastoupil již do svého sedmnáctého finále na Grand Slamu.

Andy a Jamie Murrayovi se stali první bratrskou dvojicí v otevřené éře, jejíž členové se na Australian Open probojovali do semifinále dvouhry i čtyřhry.

Každý z vítězů si do žebříčku připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 635 000 australských dolarů, poražení finalisté pak poloviční prémii.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (3. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (3. kolo)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
 ' Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (2. kolo)
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (3. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López (2. kolo)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016